Le terme Cèdre peut se reférer à:

Végétal 

 Cèdre, une espèce d'arbre

Toponymes

Rivière aux Cèdres, un affluent de la rivière Henri (Lotbinière) (versant de la rivière du Chêne et sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent) se déversant dans Val-Alain, dans la MRC de Lotbinière, dans Chaudière-Appalaches, au Québec.
 Rivière des Cèdres (lac Talon), un affluent du lac Talon coulant dans la municipalité de Saint-Fabien-de-Panet, dans la MRC de Montmagny, dans Chaudière-Appalaches, au Québec.
 Rivière des Cèdres (rivière Ha! Ha!), un affluent de la Rivière Ha! Ha! coulant dans Ferland-et-Boilleau, dans Le Fjord-du-Saguenay, dans Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec.
 Rivière des Cèdres (rivière Portneuf), un affluent de la Rivière Portneuf (Côte-Nord), coulant dans Longue-Rive, dans la MRC La Haute-Côte-Nord, sur la Côte-Nord, au Québec.
 Grand lac des Cèdres, un plan d'eau de la municipalité de Belle-Rivière, dans la MRC Lac-Saint-Jean-Est, dans Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec.
 Grand lac des Cèdres (Messines), un plan d'eau de la municipalité de Messines (Québec), dans la MRC La Vallée-de-la-Gatineau, dans Outaouais, au Québec.

Aven des Cèdres, gouffre de la commune de Saint-Étienne-les-Orgues (Alpes-de-Haute-Provence), France.